Saint Herbot, saint breton semi-légendaire.
 Saint-Herbot, ancienne paroisse de l'évêché de Cornouaille, aujourd'hui un hameau partagé entre les communes de Plonévez-du-Faou et Loqueffret, en Bretagne (France).
 La chapelle de Saint-Herbot, dans la commune bretonne de Ploulec'h (Côtes d'Armor).